Attraktor kan syfta på:

Attraktor – inom studiet av dynamiska system en delmängd av systemets fasrum
Attraktor (fiske) – ett fiskehjälpmedel
Stora attraktorn –  en ansamling av galaxer i riktning mot stjärnbilderna Hydra och Kentauren